Agger steht für:

 Agger, Nebenfluss der Sieg
 Agger (Naturschutzgebiet), ein FFH-Gebiet im Verlauf der Agger
 Agger (Ort), Ort in Dänemark
 Agger (Lohmar), Stadtteil von Lohmar

Agger ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Agger (* 1984), dänischer Fußballspieler
 Harald Agger (1889–1954), dänischer Leichtathlet
 Knud Agger (1895–1973), dänischer Maler
 Nicolaj Agger (* 1988), dänischer Fußballspieler
 Petrine Agger (* 1962), dänische Schauspielerin
 Poul Agger (* 1936), dänischer Maler und Bildhauer
 Viilbjørk Malling Agger (* 1997), dänische Schauspielerin

Sonstiges:
 Agger (Befestigung), ein Begriff aus dem römischen Straßen- und Festungsbau
 Agger Tarquinii, ein Teil der ursprünglichen römischen Stadtmauer

Siehe auch:
 Ager (Begriffsklärung)